Натуральне число 675
 675 рік до нашої ери
 675 рік нашої ери